Просперити има више значења:
 Просперити (Западна Вирџинија)
 Просперити (Јужна Каролина)